Мечислав Брониславович Гой (; ) — белорусский политический деятель, действующий председатель горисполкома Гродно (с 11.08.2014).

Биография 
Мечислав Гой родился 14 июня 1963 года в деревне Шловенцы Вороновского района Гродненской области. В 1989 году окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства, а затем работал главным инженером колхоза имени Ленина.

Занимал должность председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Агро-провожа». В 2004 году получил второе высшее образование — окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь. С 2004 года был назначен председателем Сморгонского райисполкома. Депутат Вороновского районного и Заболотского сельского Советов депутатов.

11 августа 2014 года Указом Президента Республики Беларусь назначен председателем Гродненского городского исполнительного комитета.

Личная жизнь 
Женат, имеет троих детей.

Примечания 

Председатели Гродненского горисполкома
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании